Phratora polaris är en skalbaggsart som först beskrevs av Sparre Schneider 1886.  Phratora polaris ingår i släktet Phratora, och familjen bladbaggar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Bladbaggar
polaris